Nancye Wynne ha battuto in finale Thelma Coyne 5–7 6–4 6–0.

Teste di serie
 Nancye Wynne (Campionessa)
 Thelma Coyne (finalista)
 Nell Hopman (semifinali)
 May Hardcastle (quarti di finale)
 Joan Hartigan (semifinali)
 Alison Hattersley (quarti di finale)
 Gwen O'Halloran (quarti di finale)
 Constance Coate (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1940